Сплит (, ) — город в Хорватии с более чем 1700-летней историей. Самый крупный город Далмации и второй по величине город страны после столицы — Загреба. Центр известного курортного региона, находится в центральной части побережья Адриатики между городами Задар и Дубровник. Население — 178 102 человек (по данным переписи 2011).

Общие сведения 

Город расположен на полуострове Марьян между заливом Каштела и Сплитским каналом у подножия Мосорских гор (высочайшая вершина — Мосор, 1330 метров).

Население занято в туристическом сервисе, торговле, пищевой промышленности, рыболовстве и рыбопереработке, виноделии, производстве удобрений, судостроении, добыче и обработке известняка. Значительное число горожан работает в портах, пассажирском и грузовом. Большой вклад в развитие города внесла новая современная автомобильная трасса (А1), связавшая Сплит со столицей и европейскими странами.

Основная достопримечательность города — дворец Диоклетиана (305 год н. э.). В 1979 году центральная историческая часть Сплита внесена в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Транспорт 
Сплит связан регулярным автобусным сообщением со всеми крупнейшими городами Хорватии, городами Боснии и Герцеговины и некоторыми европейскими столицами. Автобан А1 позволяет легко доехать до города из континентальной части страны на автомобиле.
Город связан национальными морскими паромными линиями с городами Риека и Дубровник, с островами Брач, Хвар, Шолта, Вис, Корчула и Ластово; а также международными паромами с итальянскими городами Анкона, Венеция и Пескара.
В 20 км от города по дороге на Трогир расположен международный аэропорт, который в туристический сезон работает в очень напряженном режиме (1 955 тысяч пассажиров в 2015 году).
Сплит — самая южная точка национальной хорватской железнодорожной сети, но линия на Сплит не электрифицирована и используется весьма слабо.

История 

Римская колония Салона, остатки развалин которой до сих пор можно видеть в северо-западном предместье Сплита, являлась столицей и экономическим центром провинции Далмация. По преданию, в III веке здесь родился будущий римский император Диоклетиан, который правил Римом с 284 по 305 год и вошёл в историю как реформатор государственного устройства Римской империи и организатор одного из самых жестоких преследований христиан. После отречения от власти в 305 году он вернулся в Сплит, где уже шло строительство дворца для него. Похоронен Диоклетиан был в мавзолее, позднее переделанном в христианский собор.

В 639 году Сплит был разрушен в ходе набега аваров, всё население города укрылось за стенами дворца Диоклетиана.
К концу VII века вся береговая линия района и сам город были заселены славянами. В XII веке Сплит формально признал над собой власть венгерско-хорватской короны, но сохранял фактическую независимость вплоть до 1420 года, когда он вместе с большинством прибрежных и островных городов Далмации вошёл в состав Венеции. Впрочем, и в составе Венеции Сплит пользовался известной автономией. Окрестности Сплита, в особенности берега залива Каштела, стали излюбленным местом отдыха состоятельных венецианцев. Многие виллы и дворцы, построенные ими, сохранились до наших дней.

В Средние века Сплит стал одним из главных хорватских центров торговли, экономики и культуры. Уроженцем Сплита был Марко Марулич, гуманист и писатель, считающийся создателем хорватской национальной литературы.

В 1797 году Сплит, как и вся Далмация, был присоединён к Австрии. После непродолжительного французского владычества в 1813 году он снова перешёл под власть австрийской короны.

Во время первой мировой войны Сплит был оккупирован Италией, а после войны стал частью королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (позднее Королевство Югославия).

В апреле 1941 года в ходе Апрельской войны Сплит был вновь оккупирован итальянцами. Согласно Римским договорам, в мае того же года Независимое государство Хорватия уступало город, наряду с иными территориями восточного адриатического побережья, Королевству Италия. В 1943 году он был освобождён партизанами-антифашистами, однако вскоре был взят под контроль уже немецкой армией. 26 октября 1944 года Сплит был окончательно освобождён партизанами от захватчиков. После войны Сплит в составе Хорватии стал частью СФРЮ.

В 1991 году, после провозглашения независимости Хорватии, в Сплите было несколько вооружённых инцидентов между хорватами и расквартированными в городе частями Югославской народной армии (ЮНА), наиболее примечательным стал эпизод бомбардировки города югославским военным кораблём «Сплит». Бомбардировка, впрочем, не нанесла городу существенных повреждений, а уже в январе 1992 года части ЮНА окончательно покинули город. Дальнейшие сражения гражданской войны в бывшей Югославии обошли Сплит стороной.

Климат 
Климат субтропический. С мая по октябрь по-летнему тепло или жарко, зима относительно тёплая. Среднегодовое количество осадков — 806 мм, максимум осадков приходится на конец года. Абсолютный минимум температуры воздуха в Сплиту колеблется от −9° в январе до +13° в июле. Абсолютный максимум — от +20° в январе до +40° июле.

Спорт 

Сплит — спортивный город. Местная футбольная команда «Хайдук» — одна из лучших в Хорватии.

Выходцами из Сплита являются известные хорватские спортсмены — теннисисты Горан Иванишевич и Марио Анчич и баскетболисты Тони Кукоч и Дино Раджа, а также прыгунья в высоту — призёр Олимпийских игр в Пекине Бланка Влашич и известный гандболист Ивано Балич. В городе базируются баскетбольная команда «Сплит»/«Югопластика» (сильнейшая команда Европы в 1988—1991), гребная команда «Гусар», команда «Лабуд» по парусному спорту

Воспитанники местного гребного клуба выигрывали чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Также в городе популярны водное поло (клубы «Ядран», «ПОШК», «Морнар»), гандбол, плавание и парусный спорт, в особенности виндсёрфинг.

В Сплите проходили женская шахматная олимпиада (1963), Средиземноморские игры в 1979 г., чемпионат Европы по лёгкой атлетике в 1990 г., теннисные турниры.

Достопримечательности 
 Хорватский национальный театр
 Дворец Диоклетиана — четырёхугольный мини-город, отделённый от остального города высокими стенами. Южная стена дворца выходит на набережную, северная — к парку Штроссмайера, восточная — к городскому рынку, а западная — к Народной площади и старому городу вокруг неё. Внутри дворца находятся:
 Собор св. Дуэ (Домна) — восьмиугольный собор с высокой колокольней, перестроенный в раннем средневековье из мавзолея Диоклетиана. Святой Домн был епископом, замученный при Диоклетиане, считается покровителем Сплита. В соборе — алтарь с рельефными изображениями авторства знаменитого Юрая Далматинаца.
 Перистиль — одна из немногих внутренних дворцовых площадей дошедших с римских времён. Четырёхугольная площадь под открытым небом, окружена мраморными колоннами. Римлянами она использовалась для торжественных церемоний, а в наши дни на площади проходит ежегодный театральный фестиваль Сплитское лето (хорв. Splitsko ljeto).
 Вестибюль — круглый зал, увенчанный куполом. Вел в несохранившиеся личные покои императора.
 храм Юпитера — великолепно сохранившийся римский храм, переделанный в раннее средневековье в христианский.
 Крепость Грипе
 Ратуша — старинная ратуша XV века находится на Народной площади. Сейчас в ней размещён Этнографический музей.
 Выразительный памятник Гргуру Нинскому — находится у Северного входа в Диоклетианов дворец. Автор И. Мештрович (1927 г.). Епископ Гргур Нинский, живший в X веке, прославился борьбой за сохранение хорватского языка в богослужении.
 Развалины римской Салоны — находятся в предместье города. Можно увидеть большой амфитеатр, руины храмов, дворцов, вилл.

Города-побратимы 
  Анкона, Италия
  Антофагаста, Чили
  Бейт-Шемеш, Израиль
  Кокбурн, Австралия
  Дувр, Англия
  Гладсаксе, Копенгаген, Дания
  Лос-Анджелес, США
  Мостар, Босния и Герцеговина
  Одесса, Украина
  Острава, Чехия
  Пескара, Италия
  Штип, Северная Македония
  Тронхейм, Норвегия
  Велене, Словения
  Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, Берлин, Германия
  Измир, Турция
  Анталья, Турция

См. также 
 Реконструкция Сплитского порта 1580—1592

Примечания

Ссылки 

 
 Информация о Сплите
 История и достопримечательности Сплита
 Дворец Диоклетиана

Достопримечательности Хорватии
Всемирное наследие по алфавиту
Всемирное наследие в Хорватии
Порты Адриатического моря